Le qualificazioni del singolare  del BRD Năstase Țiriac Trophy 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Qualificazioni

Teste di serie

  Martin Kližan (secondo turno)
  Daniel Brands (qualificato)
  Jürgen Zopp (qualificato)
  Guillaume Rufin (qualificato)

 Érik Chvojka (ultimo turno, Lucky Loser)
 Gianluca Naso (ultimo turno)
 Matwé Middelkoop (primo turno)
 Kevin Krawietz  (secondo turno)

Qualificati

  Attila Balázs
  Daniel Brands

  Jürgen Zopp
  Guillaume Rufin

Lucky Losers

  Érik Chvojka

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

BRD Năstase Țiriac Trophy 2012
ATP World Tour 2012